Viva Marte Las Vegas es el duodécimo episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 22 de agosto del 2012 y transmitida en FOX el 2 de junio del 2013. El episodio fue escrito por Josh Weinstein y dirigida por Frank Marino. Su secuencia de apertura está construido en plástico, cartón y maquetas de barcos que "vuela" en alambres y varillas.

Sinopsis 

La Mafia Robot sostiene un carro blindado y roba $ 8 millones en efectivo, pero desecha en un contenedor de basura en la Tierra cuando la policía persigue. Mientras tanto, la tripulación de Planet Express se va de vacaciones a Marte, planea quedarse en [el hotal y casino de Leo y el hotel y el casino de Inez Wong. Amy sugiere que el Doctor Zoidberg se quede, teniendo en cuenta lo mala que es. Decepcionado, Zoidberg se sube en su contenedor de basura, sólo para que el dinero robado caíga en su regazo.

En Marte, Amy explica que sus padres construyeron su fortuna gracias a su antepasado, Sir Reginald Wong, quien estafó a los marcianos nativos de su tierra. Los marcianos nativos trabajan ahora en el casino. Ella los lleva en un recorrido por la sala de dinero de alta seguridad y su bóveda, vigilada por un guadia de seguridad ciego nativo de marte llamado El Ciego Joe cuyo agudo sentido del olfato le avisa al intento de Bender para robar algo de dinero. Zoidberg llega, sorprendiendo a la tripulación, y rápidamente se vuelve su 8.000.000 dólares a más de $ 10 millones de dólares a las mesa de ruleta. Su próxima apuesta pierde, lo que le costó todo, pero le dice a la tripulación sorprendida de que ha disfrutado de él mismo y ayudado todo el mundo tiene un poco de diversión también.

Volviendo al contenedor de basura en la Tierra, Zoidberg se enfrenta a la Mafia Robot, que amenazan con matarlo si no devuelve el dinero. Se escapa lanzando tinta de calamar en ellos y él mismo y sale rápidamente. En Planet Express, mientras que el equipo se recupera de una resaca severa, el Profesor Farnsworth utiliza un láser para hacer la tinta invisible disparando en el tatuaje de la cara de Fry. Un fallo de encendido golpea a Zoidberg, haciéndolo invisible a causa de la tinta que cubre su cuerpo. En Marte, la Mafia Robot toma fuerza sobre todas las propiedades de los Wong, dejando a la familia en bancarrota y sin hogar. Amy se da cuenta de que la invisibilidad de Zoidberg les da la oportunidad de robar el casino y devolverlo a sus legítimos propietarios.

La tripulación cuela Zoidberg en la bóveda, con un lote de camarón estropeados desde el buffet del casino para cubrir su olor corporal natural y a al Ciego Jo. Zoidberg rápidamente se traga todo el dinero en efectivo que puede tomar, junto con una pequeña caja que, de acuerdo con Amy, contiene "lo más valioso de todos". La tripulación se apresura a sacarlo ya que comienza a arrojar el dinero en efectivo, sino que se captura en la puerta por el ciego Joe. Amy recupera la caja y se abre para revelar un documento firmado por Sir Reginald, que devuelve la tierra a sus legítimos dueños (los nativos marcianos) después de 100 años. Debido a que el tiempo ha pasado hace tiempo, el ciego Joe y los nativos se apropian del casino y hecha a la Mafia Robot. En agradecimiento, le dan los Wong su rancho de nuevo junto con su segundo casino llamado Isla Wong.

Episodios

Referencias culturales 

 El título de este episodio es una parodia de la canción de Elvis Presley, Viva Las Vegas.
 El atraco de la parcela del casino es una parodia de los atracos se quitó en Ocean's Eleven, Ocean's Twelve y Ocean's Thirteen.
 Fry hacerse un tatuaje y no recordar cómo llegó es una parodia de The Hangover Part II donde el personaje Stu tiene un tatuaje similar.
 El auto de la Mafia Robot tiene la forma de la Batmobile. Roban una "Acorazado Bink Express" vehículo operado por Gungans de Star Wars.
 Las pistolas que utiliza la Mafia Robot aspecto muy similar a la pistola humano icónico de la serie de videojuegos Halo.
 Esto es, hasta el momento, el único episodio de la temporada 7 de tener un clip de dibujos animados en la secuencia de apertura. El que se muestra es desde el segmento de negro y blanco del episodio Reencanación.
 La nave de Planet Express aplasta el Rover Curiosity en el aparcamiento del casino.
 El diálogo en las referencias hoyos finales en el desierto, una referencia a la película Casino de Martin Scorsese.
 Cuando Zoidberg escapó de la Mafia Robot, hizo gritos como Curly Howard de Los Tres Chiflados.
 La canción "Hey Lobster Rich," escucha cuando Zoidberg entra al casino y de nuevo al final del episodio, es una parodia de la canción "Big Spender".
 Después de Joey Mousepad fija la cesta de camarones, cepos dice "Obtenga está volcado bubba fuera de aquí", que es una referencia a la ficción camarón dueño de Bubba Gump de Forrest Gump.

Recepción 

The A.V Club dio al episodio una B, prefiriendo los cuatro episodios anteriores del mismo.

Viva Marte Vegas tiene 1.071.000 espectadores y un índice de 0,6 en el (18-49) de demostración. Fue el espectáculo de más alto índice de audiencia en el canal Comedy Central esa noche.

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Referencias

Enlaces externos 
 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2012